Герман Самуил Реймарус () — немецкий историк и филолог, представитель деизма, почётный член Петербургской академии наук.

При жизни Реймаруса его сочинения выходили анонимно.

Биография 
Отец Реймаруса был учителем в Гамбурге. В Гамбурге же, получив учёную степень, сам Реймарус провёл большую часть своей жизни. Окончил Йенский университет. Начал карьеру доцентом в Виттенберге. Затем работал профессором еврейского языка и математики в Гамбурге. Также он читал лекции по философии.

Вышедшие при жизни сочинения Реймаруса не подвергались обвинениям со стороны Церкви. Кроме того, по предложению городских властей Реймарус составил катехизис для детей.

«Рассуждения о важнейших истинах естественной религии» 
В своем сочинении «Рассуждения о важнейших истинах естественной религии» (1750-е годы) Реймарус подводит читателя к тому выводу, что чудо невозможно. Из этого следует, что Божественное откровение невозможно, и вера в богодухновенность Писания не обязательна.

В то же время Реймарус признает сотворение мира Богом, утверждает Божественное Провидение, устанавливает, что бессмертие души — такое же основное понятие религии, как и понятие «Бог».

К атеизму и к пантеизму Реймарус безусловно враждебен. Атеизм исключает всякую добродетель, всякое возвышенное чувство. Это — проявление извращенности, потому что «мы не рождены, чтобы быть атеистами», или, другими словами, потому что понятие добродетели неразрывно связано с основными понятиями религии — Божеством и бессмертием души. Отсюда совершенно естественно надо заключить, что без религии невозможно нормальное существование человеческого общества.

«Апологии, или защите разумных почитателей Бога» 
«Апологии» Реймаруса были опубликованы посмертно.

Работу над «Апологиями» Реймарус начал ещё в середине 1740-х годов, то есть ещё за десять лет до своего сочинения об истинах естественной религии и за двадцать с лишним лет до своей смерти. В позднейшие годы он неоднократно возвращался к этой работе, внося поправки, изменения, усовершенствования и дополнения.

Реймарус писал «Апологии» для своих друзей, и цель его — дать им возможность втайне познакомиться со взглядами и доводами, правота которых для него бесспорна.
«С самого начала единственным мотивом, побудившим меня изложить на бумаге свои мысли, было мое собственное душевное успокоение, и после того никогда не возникало у меня намерения своими взглядами сбить мир с пути или дать повод к волнениям. Это сочинение пусть будет втайне известно лишь рассудительным друзьям. С моего соизволения оно не должно путём печати стать общедоступным прежде, чем наступит более просвещенное время. Я предпочитаю, чтобы толпа ещё некоторое время заблуждалась, и не хочу, хотя бы невольно, озлобить её сообщением истин, способных внушить сильную религиозную ненависть. В интересах спокойствия и мира мудрец должен приноравливаться к господствующим мнениям и обычаям, терпеть и молчатъ, а не делать несчастными себя и других слишком несвоевременным опубликованием своих взглядов» (Lessing’s Werke. Stuttgart, 1874, Bq. X., S. 174).

 Готхольд Эфраим Лессинг обнаружил работу Реймаруса в герцогской библиотеке в Вольфенбюттеле, которою он заведовал в то время. Ознакомившись с «Апологией», он долго задерживает её опубликование, частично из-за цензурных затруднений. Но другие просветители, Николаи и Мозес Мендельсон, возражали против публикации работы Реймаруса.

Только в 1774 году Лессинг выпускает первый отрывок «Апологии» — «Фрагмент из сочинения неизвестного», весьма небольшую и по содержанию незначительную часть сочинения Реймаруса. В 1777 г. выходят пять следующих отрывков и, наконец, в 1778 г., последний и наиболее антихристианский, имевший заглавие «О цели Иисуса и его учеников». Все эти отрывки из сочинения Реймаруса получили название «Вольфенбюттельских фрагментов», так как Лессинг дипломатически начал их обнародование, как манускриптов, хранившихся якобы в Вольфенбюттельской герцогской библиотеке.

В 1787 году, уже после смерти Лессинга, вышли в свет "Остальные ещё не напечатанные произведения «Вольфенбюттельского фрагментиста», представлявшие собою также только отрывки «Апологии».

Имя Реймаруса до 1814 года оставалось неизвестным, и общее мнение приписывало авторство Лоренцу Шмидту, переводчику Вертгеймской Библии.

Взгляды 

Известно, что в материализме он видел учение, разрушающее добродетель, и в своих сочинениях полемизировал с Ла Меттри.

Реймарус верил в Бога как первопричину, но отрицал истинность Библии и возможность откровения. Он считается одним из родоначальников библейской критики, поскольку одним из первых начал подмечать противоречия в Библии (главным образом, относительно событий Исхода). В Иисусе Христе Реймарус видел простого галилейского бунтаря, чья миссия закончилась провалом и чью легенду создали его ученики.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона тем не менее отмечал следующее:  Для него единственным Божественным чудом является творение; другие чудеса, по его учению, противоречили бы божественной мудрости и совершенству. Реймарус — сторонник телеологической точки зрения: целью Бога при сотворении мира было согласовать все созданное с возможно большим удовольствием живых существ. Статьи Реймаруса превозносились, в свое время, как превосходный оплот против материализма и спинозизма

Сочинения 

 Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion (1754)
 Die Vernunftlehre, als eine Anweisung zum richtigen Gebrauch der Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit (1756)
 Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe. Zum Erkenntniss des Zusammenhanges der Welt, des Schöpfers und unser selbst (1760)
 Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes (geschrieben 1735–1767/68, als Gesamtwerk bekannt seit 1814, erstmals vollständig gedruckt 1972 und von Gerhard Alexander ediert. Im Insel-Verlag (Frankfurt).)
 Kleine gelehrte Schriften. Vorstufen zur Apologie oder Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. Hrsg. von . Veröffentlichung der Joachim-Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften Hamburg 79. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994. (656 S.) ISBN 3-525-86270-9
 Abhandlungen von den vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion. Fünfte Auflage, durchgesehen, und mit einigen Anmerkungen begleitet von Johann Albert Heinrich Reimarus [1729–1814]. Hamburg, Bohn, 1781, 704 S. (wirkten beide als Gymnasialprofessoren in Hamburg)

Примечания

Литература 
 Ulrich Groetsch: Hermann Samuel Reimarus (1694–1768): Classicist, Hebraist, Enlightenment Radical in Disguise. Leiden, 2015. ISBN 978-90-04-27299-6
 Werner Raupp: Reimarus, Hermann Samuel (1694-1768). // The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers. / General Editors Heiner F. Klemme, Manfred Kuehn, vol. 3, London/New York 2010. P. 923–928. ISBN 978-0-8264-1862-3

Ссылки 
 Герман Реймарус 
 Начало поисков исторического Иисуса: Герман Реймарус и Вольфенбюттельские отрывки

Почётные члены Петербургской академии наук
Философы Германии
Библеисты Германии
Выпускники Йенского университета